Ел Тимбириче има више значења:

 Ел Тимбириче (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбириче (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбириче (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тимбириче, Баранка дел Тимбириче (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тимбириче (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тимбириче (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тимбириче (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тимбириче (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тимбириче (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику